Актор () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Деиона и Диомеды, отец Менетия, дед Патрокла.

Другой персонаж с тем же именем, представляющий другую версию сказания — царь Фтии Фессалийской. Был бездетен. Очистил Пелея после убийства брата. Завещал царскую власть Пелею. По другой версии — отец Евритиона, царя Фтии, по третьей — отец Ира из Локриды, дед Евритиона.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фокиды
Мифы Фессалии